Statisticile pentru sezonul La Liga 1965–66.

La acest sezon au participat următoarele cluburi:

Clasament 

<sup><span style="color: red;">1</FONT></sup> S-au calificat pentru Cupa Campionilor din poyiția de deținător a acesteia.

Playoff

Results table 
 Echipele gazdă sunt trecute în partea stângă, iar oaspeții în dreapta.

Trofeul Pichichi 

Sezoane La Liga
1965 în fotbal
1966 în fotbal